Francesco I Ventimiglia  (1285-1338) –  nobile, politico e militare italiano
Francesco II Ventimiglia († 1387) – nobile, politico e militare italiano
Francesco III Ventimiglia (1580-1648) – nobile, politico e militare italiano